Questa pagina contiene la lista dei lanci del vettore Atlas V.

Lanci dell'Atlas V

Lanci effettuati 
Data della lista: 18 maggio 2021

Lanci pianificati 
Data della lista: 18 maggio 2021

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate
 Lanci del Delta IV

NASA